Die Saison 2020/21 war die 30. Spielzeit der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die dreizehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 28. August 2020. Der Spielbetrieb wurde aufgrund der Covid-19-Pandemie nach dem 8. Spieltag, der am 1. November 2020 endete, vorzeitig für beendet erklärt. Die Tabelle wurde nach dem Quotienten Punkte pro Spiel gewertet. Die Abstiegsregelung wurde außer Kraft gesetzt. Der Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin wurde zum Meister und Aufsteiger erklärt.

Statistik 

Die Tabelle ergibt sich nicht aus der Punkteanzahl, sondern aus der Quotientenregelung des LFV. Daher rückte der 1. FC Neubrandenburg vor den Güstrower SC.

Torschützenliste 

202021
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2020 21